Cuvântul Pantera se poate referi la:

 Animalia
 Panteră – denumire colocvială pentru mai multe feline

 Personaj
 Pantera Roz (personaj) – personaj animat originar din titlul filmului Pantera Roz

 Film
 1963 Pantera roz – film americano-englez din 1963, regizat de Blake Edwards
 1966 Pantera neagră – film DEFA în regia lui Josef Mach
 1975 Întoarcerea Panterei Roz (The Return of the Pink Panther) – regia Blake Edwards
 1976 Pantera Roz contraatacă (The Pink Panther Strikes Again) – regia Blake Edwards
 1978 Răzbunarea Panterei Roz (Revenge of the Pink Panther) – regia Blake Edwards
 1982 Pe urmele Panterei Roz (Trail of the Pink Panther) – regia Blake Edwards
 1983 Blestemul Panterei Roz (Curse of the Pink Panther) – regia Blake Edwards
 1993 Fiul Panterei Roz (Son of the Pink Panther) – regia Blake Edwards

 Diverse
 Pantera – fostă formație americană de muzică metal
 Pantera Neagră (Marvel Comics) - personaj din Marvel Comics

Vezi și
 Pantera Neagră (dezambiguizare)
 Panthera (dezambiguizare)
 Panther (dezambiguizare)